Kommendör kan syfta på:

 Kommendör – en tjänstegrad inom flottan motsvarande överste
 Kommendör av första graden – en tjänstegrad inom svenska flottan motsvarande överste av första graden
 Kommendör – en tjänstegrad i Frälsningsarmén, se Frälsningsarmén
 Kommendör – en ordensgrad i ordensväsendet, se Orden (utmärkelser) 
 Synonym till befälhavare